Giannini ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Giannini (1958–2015), britischer Schauspieler
 Dusolina Giannini (1902–1986), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Emma Giannini-Aeppli (1917–1987), Schweizer Erzieherin und Gerechte unter den Völkern
 Ernst von Giannini (1719–1775), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Ettore Giannini (1912–1990), italienischer Filmschaffender
 Eugenio Giannini (1910–1952), US-amerikanischer Mobster
 Filippo Giannini (1923–2012), italienischer Geistlicher, Weihbischof in Rom
 Franz Gregor Giannini (auch Francesco Giannini; 1693–1758), tschechischer Prälat 
 Frediano Giannini (1861–1939), italienischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Aleppo
 Frida Giannini (* 1972), italienische Kreativdirektorin
 Giancarlo Giannini (* 1942), italienischer Schauspieler
 Giuseppe Giannini (* 1964), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giuseppe Giannini (Politiker), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1766 und 1782
 Guglielmo Giannini (1891–1960), italienischer Autor, Politiker, Drehbuchautor und Regisseur
 Marcello Giannini (1913–1985), italienischer Filmschaffender
 Nicola Böcker-Giannini (* 1975), deutsche Politikerin (SPD), MdA
 Nino Giannini (1894–1978), italienischer Regisseur
 Paolo Giannini (1920–2006), italienischer Geistlicher, Abt von Santa Maria di Grottaferrata
 Stefania Giannini (* 1960), italienische Linguistin und Politikerin
 Vittorio Giannini (1903–1966), US-amerikanischer Komponist
 Walter Giannini (1914–2003), Schweizer Musiklehrer und Gerechter unter den Völkern

Giannini steht für:

 Giannini Automobili, italienischer Automobilhersteller
 Giannini Peak, Berg im Palmerland, Antarktika

Siehe auch
 Gianini